Бренвіль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель
 Бренвіль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш
 Бренвіль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена